Ancyra steht für:

 Ankara, antike Stadt in Galatien
 Ankyra (Phrygien), antike Stadt in Phrygien
 Titularerzbistum Ancyra, Titularerzbistum
 Ancyra (Zikade), Spitzkopfzikadenart
 Ancyra degli Armeni, Titularbistum